Suha je lahko:

naselje v Sloveniji:
Suha, občina Škofja Loka
Suha pri Predosljah, občina Kranj
ime vodotoka v Sloveniji:
Suha, pritok reke Kokre
Suha, potok nad dolino Voje v Bohinju, pritok Mostnice
Suha, potok, ki izvira na Pokljuki, teče skozi Bohinjsko Češnjico in se izliva v potok Ribnica
Suha, hudourniški potok, ki se v naselju Ribčev Laz kot desni pritok izliva v Savo Bohinjko
Suha, potok, ki teče skozi naselje Bohinjska Bela
 Suha, pritok Drete, ki se izliva v Savinjo
Suha ali Súšica, potok, pritok Sore pod Škofjo Loko, ki teče skozi Suho
Ukanška Suha, potok s slapom Suha?, ki se v Ukancu izliva v potok Savica

naselje v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Suha, pri Vernberku, nem. Zauchen, mesto Beljak 
 Suha (pri Čačah), nem. Suha, občina Čajna v Ziljski dolini
 Suha, pri Šmihelu, nem. Hinterlibitsch, občina Bistrica pri Pliberku 
 Suha, pri Žvabeku, nem. Neuhaus, občina Suha
 Suha, pri Podgorjah v Rožu, nem. Greuth, tržna občina Šentjakob v Rožu 
 Suha, pri Škofičah, nem. Zauchen, občina Škofiče 
 Suha (pri Goričah v Ziljski dolini), nem. Zuchen, p. št. 9615 Goriče v Ziljski dolini, mestna občina Šmohor-Preseško jezero
 Suha, pri Rebrci, nem. Zauchen, tržna občina Železna Kapla-Bela
ime vodotokov v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
Suha, nem. Dürrenbach
Suha, nem. Suchabach
Suha, nem. Zuchen(bach)/Suha, Zuchen(graben)/Suha
Mala Suha, nem. Kleiner Dürrenbach
Velika Suha, nem. Großer Dürrenbach

ter toponima prav tam:
Suha, nem. Zuchen (graben)
naselje v Bosni in Hercegovini
Suha, Bratunac (Bosna in Hercegovina)
Suha, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)
Suha, Živinice (Bosna in Hercegovina)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja v Bosni in Hercegovini